Andrejuk () ist der Familienname folgender Personen:

 Jelena Walentinowna Andrejuk (* 1958), sowjetisch-russische Volleyballspielerin 
 Wjatscheslaw Nikolajewitsch Andrejuk (1945–2010), russischer Fußballspieler